Русская земля может означать:
 Русская земля — летописный термин, употреблявшийся в широком значения для всех восточнославянских земель либо в узком значении для Среднего Поднепровья.
 «Русская земля» — российский фильм  года, режиссёра Александра Барышникова (Санкт-Петербург); в фильме звучит оригинальная версия песни «Ночь» группы «Маки».

Примечания